Psohlavec je označení pro tvora s hlavou psa či hlavou podobající se psí. Jedná se také o doslovný překlad řeckého kynokephalos a latinského cynocephalus označující člověka s psí hlavou objevující se v antické učené tradici. Kromě toho může slovo psohlavec znamenat.
Psohlavec (folklór) – člověk s psí hlavou ve slovanské lidové kultuře
Psohlavec (časopis) – český skautský časopis
Psohlavci – přezdívka Chodů
Psohlavci (román) – román Aloise Jiráska
Psohlavci (opera) – opera Karla Kovařovice
Psohlavci (1955) – československý film

Zoologie 

Psohlavec zelený – had z čeledi hroznýšovitých
Psohlavovití – čeleď řádu žraloků žralouni